Рыжко́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Рыжкова, Анна Васильевна (род. 1986) — российский пауэрлифтер.
 Рыжкова, Таисья Александровна (1928—2001) — свинарка, Герой Социалистического Труда. Рыжкова, Светлана Викторовна (род. 1960) — украинская футболистка.